Guomeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guomeng (härad), Jiangsu, 
 Guomeng (köping), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar